Albrecht von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Albrecht I. (Sachsen) (um 1175–1260/1261), Kurfürst und Herzog von Sachsen-Wittenberg
 Albrecht II. (Sachsen-Wittenberg) (um 1250–1298), Kurfürst und Herzog von Sachsen-Wittenberg
 Albrecht III. (Sachsen-Wittenberg) (um 1375–um 1422), Kurfürst und Herzog von Sachsen-Wittenberg
 Albrecht (Sachsen-Wittenberg) († 1385), Fürst von Lüneburg
 Albrecht der Beherzte (1443–1500), Herzog von Sachsen und Markgraf von Meißen
 Albrecht (Sachsen-Coburg) (1648–1699), Herzog von Sachsen-Coburg
 Albrecht (Sachsen-Eisenach) (1599–1644), Herzog von Sachsen-Eisenach
 Albrecht von Sachsen-Weißenfels (1659–1692), Prinz von Sachsen-Weißenfels
 Albrecht Joseph von Sachsen (1934–2012), deutscher Historiker und Autor, siehe Albert von Sachsen (Historiker)

Siehe auch:
 Georg Albrecht (Sachsen-Weißenfels-Barby) (1695–1739), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Barby
 Albert von Sachsen